Гру́зия может означать:

 Грузия — государство в центральной и западной части Закавказья на юго-восточном побережье Чёрного моря.
 «Грузия» — советский санитарный транспорт (1928) типа «Аджария», погибший 13 июня 1942 года в Южной бухте Севастополя.
 «Грузия» — советский речной грузовой теплоход одноимённого проекта завода «Красное Сормово» (1931—1934).
 «Грузия» — советский пассажирский теплоход, бывший польский MS Sobieski (1939).
 «Грузия» — советский пассажирский лайнер типа «Белоруссия» (построен в 1975 году).
 «Грузия» — фильм (США, 2011).
 «Грузия» — многотомная энциклопедия, издающаяся с 1997 года в Грузии.
 «Грузия» — ежедневная политическая и литературная газета, издававшаяся в Тифлисе в 1919—1921 гг.

См. также 
 Грузин (значения)
 Грузинка (значения)
 Грузинское
 Грузины (значения)

Примечания